Por Asbury pode estar à procura de:
Asbury (Iowa)
Asbury (Missouri)
Asbury Park, uma cidade em Nova Jérsei.
Asbury Lake, uma região censo-designada.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos